Mathilda bzw. Matilda steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Mathilde #Bekannte Namensträgerinnen
 Mathilda (Band), deutsche Popband
 Mathilda (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Matilda (Panzer), englischer Panzer
 Matilda Bay, Bucht des Swan Rivers in Perth, Australien
 Matilda-Effekt, systematische Abwertung des Beitrags von Wissenschaftlerinnen
 Matilda Highway, Fernstraße in Australien

Werke:
 Mathilda (2002), deutscher Spielfilm (2002)
 Matilda, Originaltitel des russischen Spielfilms Mathilde – Liebe ändert alles (2017)
 Matilda (1978), US-Filmkomödie (1978)
 Matilda (1996), US-amerikanische Literaturverfilmung (1996)
 Matilda (Lied), ein Calypso aus den 1930er Jahren, seit 1953 ein häufig gespielter Titel von Harry Belafonte
 Matilda (Musical), Kindermusical aus dem Jahr 2010
 Matilda (Roman), Kinderroman von Roald Dahl (1988)
 And the Band Played Waltzing Matilda, australischer Folksong, Antikriegslied
 Waltzing Matilda, das bekannteste Volkslied Australiens

Siehe auch:
 Mathilde (Begriffsklärung)